Die Beachvolleyball-Weltmeisterschaft 2017 fand vom 28. Juli bis 6. August in Wien auf der Donauinsel statt. Die Wettbewerbe für Frauen und Männer wurden parallel ausgetragen. Es war die elfte offiziell von der FIVB ausgetragene Weltmeisterschaft.

Im Finale der Frauen setzten sich Laura Ludwig und Kira Walkenhorst mit 2:1 gegen die US-Amerikanerinnen April Ross und Lauren Fendrick durch. Damit gewannen die Olympiasiegerinnen von 2016 als erste deutsche Frauen die Weltmeisterschaft. Die Bronzemedaille sicherten sich die Brasilianerinnen Larissa França und Talita Antunes da Rocha. Bei den Männern gewannen die Brasilianer Evandro Gonçalves Oliveira Júnior und André Loyola Stein das Endspiel gegen die Österreicher Clemens Doppler und Alexander Horst. Die Russen Wjatscheslaw Borissowitsch Krassilnikow und Nikita Andrejewitsch Ljamin belegten den dritten Platz.

Der deutsche Volleyball-Verband war mit insgesamt sechs Duos (fünf weiblich, eins männlich) am Start, Gastgeber Österreich hatte sieben Teams (drei weiblich, vier männlich) im Wettbewerb und die Schweiz war mit zwei Frauen-Duos vertreten. Titelverteidiger waren die Brasilianerinnen Bárbara Seixas und Ágatha Bednarczuk, die nicht mehr gemeinsam antraten, sowie die Brasilianer Alison Cerutti und Bruno Oscar Schmidt.

Modus 
Bei den Frauen und Männern traten jeweils 48 Mannschaften an. Jeder Kontinent war durch mindestens ein Team vertreten.

In zwölf Vorrundengruppen spielten jeweils vier Mannschaften Jeder gegen Jeden um den Einzug in die Hauptrunde. Für einen Sieg gab es zwei Punkte, für eine Niederlage einen Punkt. Die beiden besten Teams aus jeder Gruppe sowie die vier besten Gruppendritten erreichten die nächste Runde direkt. Die acht übrigen Gruppendritten ermittelten in vier Ausscheidungsspielen die „Lucky Loser“ für die nächste Runde. Von dort an ging es im einfachen K.-o.-System weiter bis zum Finale.

Spielplan 
Die Auslosung für die Vorrundengruppen fand am 1. Juli 2017 am Rande des Major-Turniers der FIVB World Tour in Poreč statt. Am 11. Juli wurde der Spielplan veröffentlicht.

Frauen

Gruppenspiele

Hauptrunde

Männer

Gruppenspiele

Hauptrunde

Qualifikation 
Für Gastgeber Österreich gab es bei Frauen und Männern jeweils zwei feste Startplätze. Auch die weiteren Kriterien für die Qualifikation waren bei beiden Geschlechtern gleich. 23 Teams qualifizierten sich jeweils über die Position in der Rangliste. Die Kontinentalverbände AVC (Asien), CAVB (Afrika), CEV (Europa), CSV (Südamerika) und NORCECA (Nord- und Mittelamerika) erhielten pro Geschlecht vier Startplätze.

Für die restlichen drei Startplätze im 48 Mannschaften umfassenden Teilnehmerfeld wurden Wildcards vergeben. Die Wildcards erhielten folgende Duos:

 Frauen
  Teresa Strauss / Katharina Holzer
  Karla Borger / Margareta Kozuch
  Maria Antonelli / Carolina Solberg
 Männer
  Tobias Winter / Robin Seidl
  Martin Ermacora / Moritz Pristauz
  Christiaan Varenhorst / Maarten van Garderen

Einzelauszeichnungen

Frauen

Männer

Medien 
In Deutschland zeigten Das Erste und das ZDF abwechselnd einzelne Spiele mit deutscher Beteiligung in Livestreams. Die Halbfinal- und Finalspiele wurden teilweise im Fernsehen gezeigt. In Österreich gab es Liveübertragungen und Zusammenfassungen im ORF. Außerdem bot die FIVB Livestreams auf ihren Online-Kanälen an.

Weblinks 
 Offizielle Website (englisch)

Einzelnachweise 

2017
Volleyballveranstaltung 2017
Sportveranstaltung in Wien
Weltmeisterschaft 2017